Toponímia:
Muntanyes:
Serrat de Sant Isidre (la Quar): muntanya situada al municipi de la Quar (Berguedà).
Serrat de Sant Isidre (les Llosses): muntanya situada al municipi de les Llosses (Ripollès).

Vegeu també 
 Puig de Sant Isidre